Cattedrale di Notre-Dame – cattedrale di Parigi
 Cattedrale di Notre-Dame – cattedrale di Reims
 Cattedrale di Notre-Dame –  cattedrale di Amiens
 Cattedrale di Notre-Dame – cattedrale di Chartres
 Cattedrale di Notre-Dame de Coutances – cattedrale di Coutances
 Cattedrale di Notre-Dame – cattedrale di Laon
 Cattedrale di Notre-Dame – cattedrale di Noyon
 Cattedrale di Notre-Dame – cattedrale di Rouen
Cattedrale di Notre-Dame de Strasbourg – cattedrale di Strasburgo
 Cattedrale di Notre-Dame – cattedrale di Tournai
 Cattedrale di Notre-Dame – cattedrale di Lussemburgo
 Cattedrale di Notre-Dame – cattedrale della città di Ho Chi Minh
 Cattedrale di Notre-Dame  – cattedrale di Tartus
Cattedrale di Notre-Dame – Bangui